Hans Olsson kan avse flera personer:

Hans Olsson (1929–2007), handbollsspelare
Hasse Olsson (1930–2021), fotbollsspelare
Hans Olsson (1937–2021), tennisspelare och -tränare
Hasse Olsson (född 1940), journalist
Pers Hans Olsson (1942–2020), folkmusiker
Hans Olsson (1948–2021), konstnär
Hans Olsson (född 1951), politiker och riksdagsledamot (S)
Hans Olsson (född 1962), författare av ungdomsböcker
Hans Olsson (född 1964), kanotist
Hans Olsson Brookes (född 1981), musiker
Hans Olsson (född 1984), alpin skidåkare
Hasse Olsson, organist och keyboardist